John Watson puede referirse a:

 John Broadus Watson, psicólogo conductista estadounidense;
 John H. Watson, personaje ficticio creado por Arthur Conan Doyle;
 John Marshall Watson, piloto de automovilismo irlandés;
 Thomas John Watson, presidente de IBM entre los años veinte y los años cincuenta, y quien supervisó el crecimiento de la empresa hasta convertirla en una multinacional;
 John Leonard Watson, maestro internacional de ajedrez;
 John Michael Watson, botánico inglés;
 John Christian Watson, político australiano, miembro del Partido Laborista;
 John Watson Jr. o Johnny "Guitar" Watson, guitarrista y cantante de blues estadounidense;
 John Watson, filósofo canadiense;
 John Watson, jinete irlandés.

Otros casos 
 John Watson's Institution, establecimiento educativo establecido en Edimburgo, Escocia, en 1762.